Denumirea de Balsa se poate referi la:
 Balsa, gen de arbori;
 Balsa, sat în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.